Tilden kan syfta på:

Geografi
 Tilden, Nebraska

Personer
 Bill Tilden (1893–1953), en amerikansk tennisspelare
 Samuel J. Tilden (1814–1886), en amerikansk politiker

Se även 
Tilden Lake – flera